Le titre Last Exit to Brooklyn peut désigner :
 Last Exit to Brooklyn, un roman de d'Hubert Selby Junior paru en 1964 ;
 Dernière sortie pour Brooklyn (Letzte Ausfahrt Brooklyn), un film dramatique allemand réalisé par Uli Edel sorti en 1989 et tiré du roman ;
 Last Exit to Brooklyn, un album de Mark Knopfler sorti en 1989, bande originale du film ;
 , une chanson interprétée par Modern Talking en 2001, faisant partie de leur album America.

Voir aussi 
 , un ancien café de Seattle, partie intégrante de la contre-culture.
 Last Exit to Springfield, le titre original de l'épisode Grève à la centrale des Simpson.

Homonymie de titre